«Гро́йтер Фюрт» () — немецкий профессиональный футбольный клуб из города Фюрт, основанный 23 сентября 1903 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Шпортпарк Ронхоф», вместимостью 16 626 зрителей. Первый в своей истории сезон в Бундеслиге, высшем дивизионе системы футбольных лиг Германии, команда провела в 2012/13 годах.

До создания Бундеслиги — трёхкратный чемпион Германии.

История

«Фюрт» 
История SpVgg Fürth восходит к зарождению 23 сентября 1903 года футбольного отделения в рамках гимнастического клуба Turnverein 1860 Fürth. Как самостоятельный клуб, вне рамок гимнастического, команда продолжила свой путь с ноября 1906 года. Команда играла в Осткрайслиге и завоевала победные титулы в 1912—1914 годах перед тем, как продолжить игру в серии плей-офф за титул чемпиона страны. Клуб быстро рос в численности, и на 1914 год его численность составляла 3000 человек, он был крупнейшим футбольным клубом Германии.

«Фестенбергсгройт» 
В 1974 году, неподалёку от Фюрта, в деревне Фестенбергсгройт () был основан одноимённый футбольный клуб, TSV Vestenbergsgreuth. За время своего короткого существования клуб успел подняться до третьего уровня немецкого футбола (Amateur Oberliga Bayern) в 1987 году. Играл он также в германском кубковом плей-офф в 1988 и 1995 годах. Наивысший результат команда сумела показать в 1995 году, когда они умудрились победить мюнхенскую «Баварию» со счётом 1:0, после чего разгромили «Хомбург» 5:1. Затем, однако, уступили в третьем раунде соревнования «Вольфсбургу» в серии пенальти.

Объединение 
Ко времени слияния «Фюрта» с «Фестенбергсгройтом» в 1996 году оба клуба играли в одном дивизионе — Региональной лиге «Юг», являвшейся в то время третьим уровнем системы футбольных лиг Германии. Вновь созданный клуб финишировал сразу после своего заклятого соперника «Нюрнберга», таким образом, заработав себе продвижение во вторую Бундеслигу, где они окончательно закрепились в середине турнирной таблицы.

После нескольких обидных невыходов в Бундеслигу, когда команде не хватало то нескольких очков, то элементарного везения, «Фюрт» окончил сезон 2011/12 на первом месте, тем самым обеспечив себе в новом чемпионате долгожданное место в Первой Бундеслиге. Прозвище «неподнимающиеся» канет в Лету. Однако, в ней клуб выступил крайне неудачно: занял последнее место, не поднимаясь выше с 15-го тура, а также не выиграл ни одного матча дома (зато 4 — на выезде), до этого все клубы первой Бундеслиги побеждали дома хоть раз.

«Фюрт» и «Нюрнберг» 
С самого начала существовало соперничество между двумя клубами-соседями: «Фюртом» и «Нюрнбергом». Так, например, в период после окончания Первой мировой войны, когда сборная Германии по футболу одно время исключительно состояла из игроков «Фюрта» и «Нюрнберга», игроки из двух этих команд на матч со сборной Голландии ехали в разных вагонах, обедали футболисты за разными столами, так как прекратили все контакты ещё после одного из дерби. Когда один из игроков «Фюрта» забил в том матче гол, то обнимать и поздравлять его побежали только его одноклубники, а игроки «Нюрнберга» демонстративно игнорировали данный факт. Возвращались игроки также в разных вагонах.

Достижения 
 Чемпион Германии (3): 1914, 1926, 1929
 Вице-чемпион Германии (1): 1920
 Обладатель Кубка Интертото: 1969
 Чемпион Баварии (5): 1912, 1913, 1914, 1917, 1935
 Вице-чемпион Баварии (2): 1936, 1942

Состав 
По состоянию на 25 июля 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии